Гэ́ри Аллен Ра́сселл мла́дший (; род. 5 июня 1988, Вашингтон (округ Колумбия), США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой весовой категории. (до 57,2 кг). Бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года в любителях. «Самый перспективный боксёр» 2011 года по версии журнала «Ринг». Среди профессионалов действующий чемпион мира по версии WBC (2015—2022) в полулёгком весе.

Любительская карьера 
Рассел родился в семье боксёров. Четверо его братьев также занимались боксом. С семи летного возраста Гэри стал заниматься боксом.

В 2004 году в возрасте 16 лет, он выиграл юношеские Олимпийские игры в США. А уже в следующем году выиграл национальный чемпионат «Golden Glovers», и следом чемпионат США.

В 2005 году принял участие на чемпионате мира в Мяньяне. В первом туре Расселл перебоксировал опытного болгарского боксёра, Детелина Далакиева. В следующих боях победил канадца, Тайсона Кейва и иорданца Али Ибрагима. В полуфинале Расел проиграл по очкам боксёру из Германии, Рустамходжу Рахимову и завоевал бронзовую медаль чемпионата.

В 2006 году выиграл чемпионат США. В 2007 году выиграл квалификационные игра для участия в Олимпийских играх. Победил в финале мексиканца Роберто Маррокуина.

В 2007 году принял участие на чемпионате мира. В третьем туре победил боксёра из Франции, Али Аллаба, а в полуфинале проиграл российскому боксёру, Сергею Водопьянову.

В 2008 году победил по очкам бразильца, Робсона Консейсао.

Из-за того что не смог уложиться в рамки весовой категории, не смог принять участие на Олимпийских играх 2008 года.

Профессиональная карьера 
Расселл дебютировал на профессиональном ринге в январе 2009 года в полулёгкой весовой категории.

В июле 2010 года нокаутировал в первом раунде опытного колумбийского боксёра, Маурисио Пастрана.

С 2011 года победил опытных боксёров из Мексики: Лионеля Миранду (32-3), Хериберто Руиса (46-11), Кристофера Переса (23-2) и Роберто Кастанеду (20-2). За эти достижения удостоился звания «Самого перспективного боксёра» 2011 года по версии журналов «Ринг», «Sports Illustrated» и телеканала ESPN.

В 2013 году Расселл разгромил по очкам россиянина, Вячеслава Гуcева (20-2) и завоевал первое место в рейтинге WBO в полулёгком весе.

Чемпионский бой с Василием Ломаченко 
После того как чемпион мира по версии WBO, Орландо Салидо поднялся в более высокую весовую категорию, то Гэри Расселл младший должен был провести бой за вакантный титул с двукратным олимпийским чемпионом, Василием Ломаченко. Ломаченко находился в конкурирующей промоутерской компании (Top Rank), и были назначены торги за право проведения поединка. Тендер выиграла компания Golden Boy Promotions со ставкой $1,0525 млн, в то время как Top Rank предложила $1,05 млн.

21 июня 2014 года потерпел первое поражение в профи карьере уступив решением большинства судей Василию Ломаченко бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

20 декабря 2014 года, Расселл победил по очкам в 10-раундовом бою, американца Кристофера Мартина (28-4-3).

Чемпионский бой с Джонни Гонсалесом 
На 28 марта 2015 года Гэри Расселл-младший, встретился с чемпионом мира по версии WBC, 33-летним мексиканцем, Джонни Гонсалесом (57-8). Расселл уверенно контролировал ход всего поединка, был более быстрым и трижды отправлял Гонсалеса в нокдаун. После третьего падения чемпиона, рефери дал отмашку. Гэри Расселл-младший стал новым чемпионом мира по версии WBC в полулёгком весе.

Статистика профессиональных боёв

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в полулёгком весе

Примечания

Ссылки 
 
 Любительские достижения

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета